

Жінки 
 Коняєва Надія Юхимівна (* 1931) — радянська легкоатлетка, бронзовий призер Олімпійських ігор. Заслужений майстер спорту СРСР.

Чоловіки 
 Коняєв Анатолій Михайлович (1909—1992) радянський офіцер-підводник, Герой Радянського Союзу.
 Коняєв Аркадій Миколайович (1919—1993) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Коняєв Віктор Михайлович (1925—2016) — старшина РА, учасник нацистсько-радянської війни, повний кавалер ордена Слави.
 Коняєв Віталій Анатолійович (* 1937) — російський актор театру і кіно. Заслужений і Народний артист Росії.
 Коняєв Микола Миколайович (1881—1918) — керівник осередку анархо-синдикалістської організації «Індустріальні робітники світу» в УНР (1917).
 Коняєв Петро Михайлович (1922—1951) — старший лейтенант РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.